Гарбаюэла ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сиберия. Занимает площадь 89 км². Население — 549 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 194 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Бадахоса
Муниципалитеты Бадахоса